

Personnalités désignées par ce nom 
 Ducs de Lennox
 Comtes de Lennox

Patronyme 

 Anne Lennox (1703-1789), comtesse anglaise ;
 Annie Lennox (née en 1954), chanteuse écossaise ;
 Ari Lennox, chanteuse américaine de RnB ;
 Arthur Lennox (1806-1864), homme politique britannique ;
 Bobby Lennox (né en 1943), footballeur écossais ;
  ;
 Charlotte Lennox (v. 1730-1804), femme de lettres et poète anglaise du  ;
 Jethro Lennox (né en 1976), athlète écossais ;
 Laura Geraldine Lennox (1883-1958), suffragette irlandaise ;
 William Lennox (1884-1960), neurologue américain qui a donné son nom au syndrome de Lennox-Gastaut ;
 William Lennox (1799-1881), officier de l'armée britannique et écrivain.

Toponyme 

 Lennox, ville de Californie ;
 Lennox, ville du Dakota du Sud ;
 Fort Lennox, fort situé sur la rivière Richelieu sur l'Île-aux-Noix (Québec) ;
 île Lennox, île située à l'extrême sud du Chili ;
 Lennox, municipalité de l'Isle Madame en Nouvelle-Écosse au Canada ;
 passage Lennox, détroit entre l'Île du Cap-Breton et l'Isle Madame en Nouvelle-Écosse au Canada ;
 Lennox, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (Canada) ;
 comté de Lennox et Addington, (Ontario) ; 
 Lennox, ancien pays d’Écosse, au nord de la Clyde.